Kontaktzone kann bedeuten:
 Ein Kommunikationsbereich in Kunsthallen, in öffentlichen Räumen oder im Internet
 eine geografische Region, in der zwei nahe verwandte Tier- oder Pflanzenarten interagieren – siehe Intergradation
 in der Geologie das u. a. durch hohe Temperaturen veränderte Nebengestein eines magmatischen Gesteinskörpers, siehe Kontakthof (Geologie)
 im Maschinenbau die Kontaktfläche zwischen Werkstück und Schleifscheibe
 Hindernisse beim Hundesport Agility, die der Hund berühren muss.